Лушниковка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Лушниковка — село в Каргалинском районе Актюбинской области, исключено из учётных данных в 2000-е годы.

Россия 
 Лушниковка — село в Бобровском районе Воронежской области.

См. также 
 Лушников
 Лушниково